Grupp G vid damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelas mellan den 21 och 27 juli 2021.

Tabell

Matcher

Sverige mot USA

{{Resultat med trupp|id=SWE-USA
|nr       = 5
|bild     = SWE-USA (women) 2021-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Stina Blackstenius Lina Hurtig 
|mål2     = 
|arena    = Tokyo Stadium
|spelplats= Tokyo
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=AUS-NZL
|nr       = 6
|bild     = AUS-NZL (women) 2021-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Tameka Yallop Sam Kerr 
|mål2     =  Gabi Rennie
|arena    = Tokyo Stadium
|spelplats= Tokyo
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Australien

{{Resultat med trupp|id=SWE-AUS
|nr       = 11
|bild     = SWE-AUS (women) 2021-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Fridolina Rolfö Lina Hurtig Stina Blackstenius 
|mål2     =  Sam Kerr
|arena    = Saitama Stadium 2002
|spelplats= Saitama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot USA

{{Resultat med trupp|id=NZL-USA
|nr       = 12
|bild     = NZL-USA (women) 2021-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Betsy Hassett 
|mål2     =  Rose Lavelle Lindsey Horan Abby Erceg Christen Press Alex Morgan Catherine Joan Bott
|arena    = Saitama Stadium 2002
|spelplats= Saitama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=BSQ-CAT
|nr       = 17
|bild     =
|datum    = 27 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Anna Anvegård Madelen Janogy
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Australien

{{Resultat med trupp|id=USA-AUS
|nr       = 18
|bild     =
|datum    = 27 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     =
|mål2     = 
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2020